Primera División 1963-1964 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1963-1964 – torneo di calcio spagnolo